Idja () — дебютный альбом финской группы Shaman (известной в настоящее время как Korpiklaani), вышедший в 1999 году. Большая часть песен альбома представляет традиционный саамский йойк в сочетании с металом.

Продюсером альбома выступил Роопе Латвала, более известный как гитарист групп Children of Bodom и Sinergy.

Выходу альбома предшествовал демо-сингл песни «Ođđa máilbmi».

Список композиций

Участники записи

Состав группы 
 Йонне Ярвеля — вокал, йойк, акустическая гитара
 Теро Пиирайнен — гитары, клавишные, бэк-вокал
 Илкка Килпеляйнен — бас-гитара, бэк-вокал
 Юке Эрякангас — ударные, клавишные, бэк-вокал

Приглашённые музыканты 
 Роопе Латвала — гитары (дополнительно)

Производственный персонал 
 Томи Керминен — обложка
 Тони Хяркёнен — фотография
 Йоуни «Smoju» Паю — звукоинженер
 Роопе Латвала — продюсер

Ссылки 
 Дискография группы Korpiklaani  // Официальный сайт Korpiklaani.
 Shaman – Idja   на Encyclopaedia Metallum
 
 
 Shaman. Idja  // Russian Darkside e-Zine.

Альбомы Korpiklaani
Культура саамов
Дебютные альбомы 1999 года